Sviluppo umano – in economia, la crescita economica e sociale di un paese
 Sviluppo umano – in biologia, il processo di crescita di un essere umano